IPO steht für:

 Industriepark Oberbruch, ein Industriegebiet in Nordrhein-Westfalen
 Initial Public Offering, erstmaliges öffentliches Anbieten von Aktien an der Börse, siehe Börsengang
 Input-Process-Output, Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe (EVA), siehe EVA-Prinzip
 Instrumentum Pacis Osnabrugensis, der Frieden von Osnabrück, siehe Westfälischer Friede
 Intellectual Property Office, vergleiche Patentamt
 Internationale Philosophie-Olympiade
 Internationale Prüfungsordnung, siehe Gebrauchshundprüfung
 International Procurement Organization, Beschaffungsdienstleister im Rahmen des Global Sourcing, siehe Global Sourcing
 Irish Poker Open, ein Pokerturnier in Dublin
 Isopropyloleat, Isopropylester der Ölsäure, eine chemische Verbindung (findet u. a. in der Kunststoffindustrie Verwendung)
 Israel Philharmonic Orchestra, ein Sinfonieorchester aus Israel

Siehe auch:

Abkürzung